Yanjin ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Yanjin (盐津县) der Stadt Zhaotong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yanjin (Zhaotong);
 den Kreis Yanjin (延津县) der Stadt Xinxiang in der Provinz Henan, siehe Yanjin (Xinxiang);
 das Straßenviertel Yanjin (盐津街道) der Stadt Renhuai in der Provinz Guizhou, siehe Yanjin (Renhuai);
 das Dorf Yanjin (盐尽村) in der Großgemeinde Xincun des Autonomen Kreises Lingshui der Li in der Provinz Hainan, siehe Yanjin (Xincun).